Музе́й холо́дной войны́:

 Музей холодной войны (Россия) — военно-исторический музей и музейно-развлекательный комплекс в Москве
 Музей холодной войны (Великобритания) — военно-исторический музей в графстве Шропшир
 Музей холодной войны (Балаклава) — военно-морской музейный комплекс в Балаклаве
 Музей холодной войны (Плокштине) — превращённая в музей бывшая советская ракетная база вблизи города Плунге в Литве.
 Музей холодной войны (США) — военно-исторический музей в Лортоне, штат Виргиния